Tony Thompson peut désigner :
 Tony Thompson (1954-2003), batteur américain ;
 Tony Thompson (1971-), boxeur américain ;
  (1975-2007), chanteur américain.